Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 204001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 23 listopada 2008. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

204001-204100

204101-204200

204201-204300

204301-204400

204401-204500

204501-204600

204601-204700

204701-204800

204801-204900

204901-205000

Przypisy 

Lista planetoid 204001-205000